The Great Pretender — двадцать шестой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 18 февраля 1984 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records